Sikhanyiso Dlamini, née le  à Mbabane, est une princesse et rappeuse eswatinienne.

Biographie 

Sikhanyiso Dlamini est la fille aînée du roi du Swaziland, Mswati III. 

Éduquée dans une école privée du Royaume-Uni, elle étudie en Californie, puis à l'université de Sydney, où elle obtient un master en communication numérique (2012).

De retour au Swaziland, elle siège au Conseil royal et au conseil d'administration de MTN, l'opérateur de téléphonie mobile du Swaziland.

Sous le nom de scène de Pashu, elle a fait paraître deux albums de rap, dans lesquels elle défend la monarchie absolue de son pays.

Le  le roi Mswati III la nomme ministre de l'Information, a indiqué le  Premier ministre Ambrose Dlamini.

Discographie 
 Abeze Kim
 Hail Your Majesty
 Can't Hold You Back

Généalogie

Références 

Naissance en septembre 1987
Naissance en Eswatini
Princesse du XXe siècle
Princesse du XXIe siècle
Rappeuse
Femme politique eswatinienne
Ministre eswatinien de la Communication
Ministre eswatinien de l'Information